Lugdunum ( "Fortalesa de Lug" o "Vila de Lug", del cèltic *Lugu-dūnon) fou el nom de diverses ciutats i viles romanes d'origen celta, entre elles:

 Lugdunum o Lugdunum Segusiavorum, la Colonia Copia Claudia Augusta Lugdunum dels romans, actual Lió (França)
 Lugdunum Batavorum, l'actual Leiden (Països Baixos)
 Lugdunum Clavatum, l'actual Laon (França)
 Lugdunum Consoranorum, l'actual Sent Líser (Occitània)
 Lugdunum Convenarum, l'actual Sant Bertran de Comenge (Occitània)

Lugdunum es pot referir també a:

 Batalla de Lugdunum, batalla lliurada el 19 de febrer del 197 prop de Lugdunum (Lió)
 Lugdunum Server, servidor de programari per a la xarxa eD2k (eDonkey network)

Notes

Referències 

Pàgines de desambiguació de geografia